Сен-Сове́р-сюр-Тіне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 165 км на північний схід від Марселя, 45 км на північ від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 140 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 305,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Совер-сюр-Тіне на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер-сюр-Тіне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Совер-сюр-Тіне на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Сен-Совер-сюр-Тіне на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Сен-Совер-сюр-Тіне на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер-сюр-Тіне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи